MYQ steht für:
 Flughafen Mysuru (IATA-Code), Flughafen von Mysuru, Bundesstaat Karnataka, Indien

myq steht für:
 Wald-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Abkürzung